De Ruta del Sol 2012, ook bekend onder de naam Vuelta a Andalucia, werd gehouden van 19 februari tot en met 23 februari in Andalusië, en ging over een afstand van 674.4 kilometer. Het was de 58ste editie van deze meerdaagse etappekoers in het zuiden van Spanje, die deel uitmaakte van de UCI Europe Tour 2012. Alejandro Valverde werd de winnaar van het eindklassement. Hij won deze wedstrijd na twee jaar schorsing wegens doping. In totaal bereikten 108 renners de eindstreep in La Guardia de Jaén.

Startlijst  
Er namen zestien ploegen deel.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

Proloog

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

Eindklassementen

Externe links 
 Officiële website
 Ruta del Sol op cyclingnews.com

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2012
2012
UCI Europe Tour 2012